Нагарпур — топоним.

 Нагарпур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Нагарпур — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.